Umowa sprzedaży energii elektrycznej – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy odbiorcą energii elektrycznej a sprzedawcą energii elektrycznej. 

Według art. 5 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne umowa sprzedaży energii elektrycznej powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:
 miejsce dostarczenia energii do odbiorcy i ilość energii w podziale na okresy umowne, 
 moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, 
 cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, 
 sposób prowadzenia rozliczeń, 
 wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
 odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, 
 okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest odbiorca niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także sposób:
 określania niezbilansowania energii elektrycznej oraz jego rozliczania odpowiednio według:
 grafiku indywidualnego przedstawiającego zbiór danych o planowanej realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej oddzielnie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, zwanego dalej „grafikiem handlowym”, oraz rzeczywistego poboru energii elektrycznej lub
 standardowego profilu zużycia oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej;
 zgłaszania grafików handlowych.

Bibliografia 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ()
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (, ze zm.).

Rynek energii elektrycznej
Prawo zobowiązań